Guatapurí puede referirse a los siguientes lugares:

 El Río Guatapurí, en el municipio de Valledupar;
 El corregimiento de Guatapurí, del municipio de Valledupar;
 Barrio Guatapurí, en la ciudad de Valledupar, parte de la Comuna Uno;
 Radio Guatapurí, emisora radial en Valledupar;
 Guatapurí Plaza Centro Comercial, centro comercial en Valledupar;
 Escuela Urbana Mixta Guatapurí, en la ciudad de Valledupar.